Batman (ang. The Batman) – amerykański serial animowany. Serial opowiada o superbohaterze Batmanie.

Serial emitowany w Polsce od 16 października 2009 roku na kanale ZigZap.

Fabuła 
Młody Batman staje przed trudnym zadaniem musi obronić Gotham City przed Jokerem, Pingwinem, Freeze'em czy Kobietą Kotem. Jednak w walce z nimi ma sprzymierzeńców: Ellen Yin (II seria), Batgirl (od III serii), Robina (od IV serii). W V serii Mroczny Rycerz wstępuje do Ligi Sprawiedliwych, dzięki czemu zyskuje sojuszników, takich jak: Zielona Strzała, Hawkman, Flash, Marsjanin J’onn J’onns, Zielona Latarnia (Hal Jordan) czy Superman.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne o Batmanie
Seriale telewizyjne emitowane od 2004
Seriale telewizyjne zakończone w 2008
Programy telewizji Cartoon Network
Seriale wytwórni Warner Bros. Animation